Хродгар (473—525) — легендарный король данов из династии Скьёльдунгов, сын Хальфдана и правнук родоначальника, Скьёльда. Один из персонажей поэмы «Беовульф». Построенный им чертог Хеорот подвергался нападениям чудовища по имени Грендель, но герой Беовульф из племени гаутов убил Гренделя. Хродгар упоминается в сагах и средневековых хрониках, действует в ряде экранизаций поэмы.

Хродгар был женат на Вальхтеов. В этом браке родились сыновья Хредрик и Хродмунд, дочь Фреавару.

Примечания 

Легендарные короли Дании
Персонажи поэмы Беовульф